La Statue peut être :
 La Statue, un film français d'Alice Guy de 1905
 La Statue, un album de bande dessinée de la série Lucky Luke
 La Statue, un opéra d'Ernest Reyer
 La Statue, une nouvelle de Marcel Aymé

Autres œuvres contenant La Statue : 
 La Statue animée, un film muet français réalisé par Georges Méliès et sorti en 1903
 La Statue en or massif, un film américain réalisé par Russell Rouse et sorti en 1966
 La Statue voilée, un roman de Camille Marbo qui obtient le prix Femina en 1913
 Le Statuaire et la Statue de Jupiter, la sixième fable du recueil des Fables de La Fontaine